Roland Ramoser, italijanski hokejist, * 3. september 1972, Bolzano, Italija.

Ramoser je večino kariere igral v italijanski ligi za klube HC Devils, HC Bolzano, HC Gardena in SV Renon, nekaj sezon pa tudi v nemški ligi za kluba Nürnberg Ice Tigers in Kassel Huskies. Petkrat je osvojil naslov italijanskega državnega prvaka, trikrat je osvojil italijanski pokal, štirikrat pa še superpokal.

Za italijansko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih turnirjih in sedemnajstih svetovnih prvenstvih, od tega trinajstih elitne divizije in štirih divizije B oziroma D1. 

Njegov bratranec Florian Ramoser je bil prav tako hokejist.

Statistika kariere

|-
| Italija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 89
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 11
| 6
| 17
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 90/91
|
| 23
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 91/92
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Alpska liga
| 92/93
|
| 15
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 92/93
|
| 11
| 6
| 7
| 13
|
| 28
|
| 6
|
|
|
|
| 0
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 93/94
|
| 24
| 7
| 10
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Alpska liga
| 94/95
|
| 17
| 10
| 16
| 26
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 36
| 36
| 38
| 74
|
| 22
|
| 11
| 5
| 10
| 15
|
| 10
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Gardena
| Alpska liga
| 95/96
|
| 10
| 14
| 13
| 27
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Gardena
| Italijanska liga
| 95/96
|
| 32
| 24
| 34
| 58
|
| 26
|
| 7
| 1
| 7
| 8
|
| 4
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 96/97
|
| 47
| 21
| 20
| 41
|
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 97/98
|
| 48
| 13
| 14
| 27
| 0
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Olimpijske igre
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 98/99
|
| 37
| 4
| 6
| 10
| +2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 98/99
|
| 14
| 7
| 3
| 10
|
| 33
|
| 13
| 5
| 3
| 8
|
| 26
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 99/00
|
| 50
| 8
| 12
| 20
| -2
| 32
|
| 12
| 5
| 3
| 8
| +6
| 6
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Renon
| Italijanska liga
| 00/01
|
| 32
| 35
| 34
| 69
|
| 36
|
| 11
| 4
| 12
| 16
|
| 12
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Renon
| Italijanska liga
| 01/02
|
| 42
| 31
| 45
| 76
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 02/03
|
| 39
| 24
| 20
| 44
|
| 42
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 12
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 03/04
|
| 42
| 27
| 31
| 58
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 04/05
|
| 33
| 11
| 21
| 32
|
| 56
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 16
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 05/06
|
| 46
| 17
| 20
| 37
|
| 95
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 06/07
|
| 38
| 17
| 16
| 33
|
| 46
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 07/08
|
| 38
| 4
| 15
| 19
|
| 26
|
| 12
| 4
| 3
| 7
|
| 20
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 08/09
|
| 41
| 18
| 9
| 27
|
| 57
|
| 8
| 4
| 4
| 8
|
| 18
|-
| Italija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 5
| 3
| 8
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 40
| 13
| 8
| 21
|
| 50
|
| 13
| 1
| 8
| 9
|
| 18
|-
| Italija
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Renon
| Italijanska liga
| 10/11
|
| 40
| 14
| 15
| 29
| 
| 60
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 18
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 908
| bgcolor="#7FFF00" | 402
| bgcolor="#7FFF00" | 436
| bgcolor="#7FFF00" | 848
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 1052
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 164
|}

Glej tudi 
 Seznam italijanskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Italijanski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Italijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Italijanski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hull Olympiques
Hokejisti Kamloops Blazers
Hokejisti HC Devils
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti HC Gardena
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti Kassel Huskies
Hokejisti SV Renon